Уорралл — фамилия. Известные носители:
 Уорралл, Гарри (1918—1979) — английский футболист.
 
 Уорралл, Фред (1910—1979) — английский футболист.

См. также 
 Уоррелл, Келси